Мейтнер, Лиза (Майтнер; нем. Lise Meitner, 17 ноября[6] 1878, Вена — 27 октября 1968, Кембридж) — австрийский физик и радиохимик.
 Майтнер (венерианский кратер) — многокольцевой ударный кратер в южном полушарии Венеры.

См. также 
 Мейтнер